San José de Las Matas kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 San José de Las Matas (kommun), Santiago, 
 San José de Las Matas (ort), Santiago,